Carthaea peut désigner :

 un genre de lépidoptères dont la seule espèce est Carthaea saturnioides.
 Carthaea, une polis sur l'île de Kéa dans les Cyclades, en Grèce.